GSM-R () — стандарт радиосвязи Европейской системы управления движением поездов. GSM-R — беспроводная коммуникационная платформа повышенной надёжности для железных дорог реализованная на основе GSM.

Предназначена для связи поездов с управляющими центрами, а также обеспечения работы приложений, управления трафиком. Гарантирует связь при скорости движения до 500 км/ч.

См. также

Железнодорожная сигнализация
Локомотивные устройства безопасности